Piazza Martiri della libertà (Teramo)
Piazza Martiri della libertà (Pisa)
Piazza Martiri della Libertà (Rivoli)
Piazza Martiri della Libertà (Savona)